Long John steht für:

 Long John, Bauart eines Lastenfahrrads.
 Long John, lange Unterhose.
 Long John, eine lange hochgeschnittene Hose aus Neopren, die zu einem zweiteiligen Tauchanzug gehört.
 Long John Silver, fiktive Piratengestalt bei Robert Louis Stevenson.